Belinga steht für:

 Belinga, eine Siedlung in der Provinz Ogooué-Ivindo im Norden Gabuns

Belinga ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Félix Belinga-Belinga (* 1956), kamerunischer Autor, Journalist und Pfarrer
 Joseph Ekani Belinga (* 1989), kamerunischer Gewichtheber